La ligne W est une ancienne ligne du tramway vicinal de Gand de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Gand à Wetteren entre 1891 et 1958. La ligne allait à l'origine jusqu'à Hamme, cette section restée non électrifiée fut exploitée jusqu'en 1953.

Histoire 
Tableaux : 1931 387; 1958 688

 : mise en service entre Gand et Hamme; traction vapeur; pas d'indice de ligne, capital 38.

 : reprise de l'exploitation par la société anonyme des Vicinaux en Flandres (VF).

 : mise en service d'une antenne entre Wetteren Liefkenshoek et la gare de Wetteren.

 : reprise de l'exploitation par la SA des Tramways urbains et vicinaux (TUV).

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : électrification entre Gand et Heusden Station; attribution de l'indice W, le reste de la ligne reste exploité en traction autonome et donne correspondance au tram électrique de et vers Gand.

 : électrification entre Heusden Station et Laerne.

 : électrification entre Laerne et Wetteren Gare.

 : extension de Gand Dampoort vers la gare de Gand Saint-Pierre, via les voies de la ligne O (capital 19).

 : suppression de la ligne restée en traction autonome entre Wetteren Liefkenshoek et Hamme et remplacement par une ligne d'autobus (tableau 689).

 : suppression.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 

Ligne du tramway vicinal de Gand
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Orientale